Anthony Nash – giocatore di hurling irlandese
Anthony James Nash – bobbista britannico
Tony Nash – giocatore di rugby australiano